Paraíso signifie « paradis » en espagnol et en portugais. Il peut faire référence à :

Toponymes

Paraíso : une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Paraíso : une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Paraíso do Sul : une municipalité de l'État de Rio Grande do Sul ;
 Paraíso : un quartier de la ville de São Paulo.
 Paraíso, une station du métro de São Paulo, située dans ce quartier.

Paraíso : un canton de la province de Cartago ;
 Paraíso : une municipalité de la province de Cartago, capitale du canton homonyme.

Paraíso : une municipalité de la province de Barahona ;
 Paraíso : l'un des 70 secteurs du Distrito Nacional.

Paraíso : une municipalité de l'État de Tabasco.

Paraíso un corregimiento du district de Boquerón dans la province de Chiriqui ;
  un corregimiento du District de Pocrí dans la province de Los Santos.

Paraíso : une freguesia de la municipalité de Castelo de Paiva.

El Paraíso : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas.

Patronyme 
Paraíso est également un patronyme porté par les personnalités suivantes :
 Basilio Paraíso (1849-1930) : un entrepreneur et homme politique espagnol.

Musique 
 O paraíso, album du groupe portugais Madredeus.
Paraiso, album du compositeur japonais Haruomi Hosono.

Télévision 
 Paraíso, série télévisée espagnole (2000-2003)
 Paraíso, série télévisée brésilienne (2009)

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre